La masia (grafía en catalán, por tanto sin acento) puede referirse en esta enciclopedia a los siguientes artículos:

 La Masía, academia y cantera del Fútbol Club Barcelona.
 La masía, pintura de Joan Miró.